Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lactuca serriola
 El nombre común de la planta Lactuca virosa